Het tennistoernooi van Wimbledon in 1976 bij de mannen werd voor de 90e keer gehouden van maandag 21 juni tot en met zaterdag 3 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Zweed Björn Borg won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Roemeen Ilie Năstase met 6-4, 6-2 en 9-7 te verslaan.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) met een tiebreaksysteem bij een stand van 8-8 in de set. In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 16 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Arthur Ashe (vierde ronde)
  Jimmy Connors (kwartfinale)
  Ilie Năstase (finale)
  Björn Borg (winnaar)
  Adriano Panatta (derde ronde)
  Guillermo Vilas (kwartfinale)
  Roscoe Tanner (halve finale)
  Raul Ramirez (halve finale)

  Tom Okker (derde ronde)
  John Newcombe (derde ronde)
 n/a 
  Tony Roche (vierde ronde)
  Jaime Fillol Sr. (derde ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
 n/a 
  Stan Smith (vierde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1976